Aardrijkskunde
 De Piet, natuur- en recreatiegebied in de Nederlandse provincie Zeeland

Dieren
 Kanarie, ook wel kanariepiet genoemd
 Kanariepietje, een nachtvlinder
 Piet-van-vliet of klaagkoekoek, een vogel uit de familie van de koekoeken

Fictief figuur
 Piet de Pad, personage uit de Nederlandse poppenserie De Fabeltjeskrant

Informatica
 Piet, een esoterische programmeertaal

Literatuur
 Piet de Smeerpoes, Nederlandstalige naam van het kinderboek Struwwelpeter van de Duitse schrijver Heinrich Hoffmann

Media
 Ontbijt Piet!, Nederlands televisieprogramma
 Piet Piraat, Belgisch kinderprogramma
 SOS Piet, Belgisch televisieprogramma

Muziek
 Gabber Piet (pseudoniem van Piet van Dolen), Nederlands zanger

Persoon
 Zwarte Piet, hulp van Sinterklaas
 Roetpiet, variant van Zwarte Piet 

Personen met de achternaam Piet
 Matt Piet, Amerikaans pianist en componist

Voornaam
 Piet, jongensnaam